Plazma ERP+CRM — це OpenSource система керування підприємством малого і середнього бізнесу.

Функціональні можливості 

 Контакти та партнери
 Продаж та проекти
 Замовлення та рахунки
 Маркетинг
 Зустрічі та телефонні переговори
 Документообіг за клієнтом

База даних 

 Oracle
 PostgreSQL
 MySQL
 Firebird
 HSQL

Сервер 

 Plazma Lite Server

Система побудови звітів 

 JasperReports

Мова програмування 

 Java

Технології 

 Hibernate
 Spring
 Spring Security

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Русский 
 English

Див. також 

 ERP
 CRM

Вільне програмне забезпечення